Спитцер:

 Спитцер, Лайман (1914—1997) — американский астрофизик.
 Спитцер, Роберт (1932—2015) — американский профессор психиатрии.
 Спитцер, Элиот (род. 1959) — экс-губернатор штата Нью-Йорк.
 «Спитцер» — космический телескоп, предназначенный для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне.
 (2160) Спитцер — типичный астероид главного пояса, который был открыт 7 сентября 1956 года.

См. также 
 Шпитцер
 Шпицер